Заглавная песня шоу — песня, первоначально написанная как часть партитуры мюзикла, музыкального фильма или телепередачи, особенно если рассматриваемая пьеса стала стандартом, более или менее отделённым в сознании большинства людей от первоначального контекста.

Хотя заглавные песни шоу различаются по стилю, они, как правило, имеют общие характеристики — они обычно соответствуют контексту истории, рассказываемой в оригинальном мюзикле, они полезны для улучшения и усиления моментов выбора. Особенно распространенной формой мелодии шоу является песня «I Want», которая, как отметил композитор Стивен Шварц, особенно вероятно, будет иметь продолжительность жизни за пределами шоу, которое её породило.

Заглавные песни шоу были основным местом для популярной музыки до эпохи рок-н-ролла и телевидения; большинство хитов таких авторов песен, как Джером Керн, Коул Портер и Джордж Гершвин, пришли из их шоу (даже в эпоху телевидения и рока нескольким сценическим мюзиклам удалось превратить свои заглавные песни в основные хиты поп-музыки, иногда им помогали экранизации и экспозиция через варьете). Хотя заглавные песни шоу больше не играют такой важной роли в популярной музыке, как в период своего расцвета, они остаются несколько популярными, особенно среди нишевой аудитории. Заглавные песни шоу составляют непропорционально большую часть песен в большинстве вариаций Great American Songbook.

Обратное явление, когда уже популярные песни используются для формирования основы сценического мюзикла, известно как jukebox musical.

Примеры 
 Целуй меня, Кэт
 Гамильтон
 Вестсайдская история
 Отверженные
 Бриолин
 Остановите Землю — я сойду

Примечания 

Музыкальный театр
Песенные формы